Open huisverdrag, een feodaal recht
 Open Huis (radioprogramma), een radioprogramma
 Open dag
 Los hoes